Панайо́тов — болгарская фамилия. Известные носители:

 Панайотов, Александр Сергеевич (род. 1984) — украинский и российский певец.
 Панайотов, Атанас (в монашестве Филарет; 1901—1960) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Ловчанский.
 Панайотов, Иван (1915—1993) — болгарский географ.
 Панайотов, Панайот (род. 1951) — болгарский певец (болг.).
 Панайотов, Стефан (род. 1941) — болгарский боксёр.
 Панайотов, Тодор (1927—1989) — болгарский художник-график.